Stanisław Kłak (ur. 1866) – żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 27 czerwca 1938 odznaczony Medalem Niepodległości
 Stanisław Kłak (ur. 1879) – rzeźnik, działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Medalem Niepodległości
 Stanisław Kłak ps. „Złotoń” (ur. 1893) – kapitan administracji Wojska Polskiego, odznaczony 13 kwietnia 1931 Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Stanisław Kłak (ur. 1893) – porucznik administracji Wojska Polskiego, inwalida wojenny, 9 listopada 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Stanisław Kłak (ur. 1954) – nauczyciel, związkowiec

Uwagi

Przypisy